Pfannhorn ist der Name folgender Berge:

 Deferegger Pfannhorn, , Villgratner Berge
 Toblacher Pfannhorn, , Villgratner Berge